Jákob (héberül: ) a zsidó nép egyik pátriárkája (ősatyja), Izsák és Rebeka kisebbik fia, Ábrahám és Sára unokája, Ézsau ikertestvére.

Istentől a Jiszráél (, magyarosan Izráel) melléknevet kapta, melynek jelentése Istennel harcoló (erősnek bizonyult a titokzatos lénnyel való küzdelemben).

Élete 

A Biblia szerint Jákob a fiatalabbik volt Izsák és Rebeka ikerfiai közül, bátyja Ézsau. Mikor felnőtt, anyja segítségével csalással megszerezte a közben megvakult idős Izsáktól az atyai áldást, ami a bátyjának járt volna: először rávette a munkából éhesen hazatérő Ézsaut, hogy egy tál ételért cserébe mondjon le elsőszülöttségi jogáról, majd később Ézsau ruháiba öltözve ment be apjához, aki megáldotta. Jákob ezután elmenekült otthonról, mert félt Ézsau haragjától.

Jákob anyai nagybátyjához, Lábánhoz menekült, akinél pásztorként dolgozott. Beleszeretett Lábán kisebbik lányába, Ráhelbe, és megegyeztek Lábánnal, hogy hét évig szolgálja őt, cserébe Ráhelért. Lábán azonban becsapta, és a hét év leteltével Ráhel helyett Leát, az idősebbik lányt adta hozzá. Jákob újabb hét évig szolgálta, és így Ráhelt is feleségül vehette. Miután állatállománya megszaporodott és apósával (Lábán) nézeteltérésbe került, elköltözött onnan. Később kibékült testvérével, Ézsauval.

Jákobnak tizenkét fia született Leától, Ráheltől, valamint azok két szolgálójától, Bilhától és Zilpától: 
 Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Isszakár, Zebulon, Gád, Áser, Naftali, Dán, József és Benjámin. Ők a zsidó törzsek ősei. 
Egy lánya is ismert: Dina. A két legkisebb fiú, József és Benjámin voltak Ráhel fiai, ezért őket jobban szerette, főleg Józsefet. Józsefre ezért féltékenyek voltak a testvérei, és eladták Egyiptomba. József ott igen magas rangra emelkedett és a fáraó után a 2. személy lett az országban.  

Jákob 147 évig élt, ebből élete végén 17 évet Egyiptomban volt. Valószínűleg Kr. e. 1850 – 1700 közötti időszakban élhetett.

Életét Mózes 1. könyve 25-50. része beszéli el.

Családfa 

Jákob családfája az Ószövetség alapján:

Kapcsolódó cikkek 
 Az ókori Izrael törzsei

Jegyzetek

Források 
 Bibliai nevek és fogalmak, 8. kiadás, Evangéliumi Kiadó
 The Wall Chart of World History, Bracken Books Kiadó, 1989.

További információk 
 Mózes első könyve 32-36. fejezet, pastorchuck.com
 Frederick Buechner: Jákób találkozik Istennel Csodálatos vereség, parokia.hu

Ószövetségi személyek